

Persone
Kalin
İbrahim Kalin – funzionario e politico turco
Peter Kalin – calciatore sloveno
Tom Kalin – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense

Kälin
Alfred Kälin – fondista svizzero
Alois Kälin – sciatore nordico svizzero
Stefan Kälin – sciatore alpino svizzero
Urs Kälin – sciatore alpino svizzero

Altro
Kalin – forma maschile del nome proprio di persona Kalina